Lugental ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Lugental (bei Kleingerungs), Tal an der Gemeindegrenze Ottenschlag zu Martinsberg, im Waldviertel, Niederösterreich
 Lugental (bei Ladings), abgekommener Ort bei Albrechtsberg an der Großen Krems oder Lichtenau im Waldviertel, Niederösterreich